

Книги 
 «Братья разбойники» — поэма Александра Пушкина.
 «Вадим» — поэма Александра Пушкина.
 «Море» — элегия Василия Жуковского.
 «Герцог Готландский» (Herzog Theodor von Gotland) — пьеса немецкого драматурга Христиана Дитриха Граббе.
 «Деревенский философ» — пьеса Михаила Загоскина.
 «Замок Смальгольм, или Иванов вечер» — баллада Василия Жуковского.
 «Урок холостым, или Наследники» — пьеса Михаила Загоскина.

Родились 
 9 февраля –  Джеймс Партон, американский писатель. 
 31 марта — Дмитрий Васильевич Григорович, русский писатель и искусствовед (умер в 1899).
 8 апреля — Владислав Николаевич Горчаков, русский поэт (умер не ранее 1853)
 19 апреля — Генрих Цейзе, немецкий поэт, писатель и переводчик (умер в 1914).
 28 июля — Аполлон Александрович Григорьев, русский поэт, литературный и театральный критик, переводчик (умер в 1864).
 17 августа — Адольф Д’Авриль, французский публицист и переводчик.
 24 октября — Михаил Фёдорович Де-Пуле, русский литературный критик, публицист и педагог (умер в 1885).
 Адольф Фоглар, австрийский юрист и писатель (умер в 1900)

Умерли 
 19 марта — Иоганн Людвиг Эвальд, немецкий писатель (родился в 1748).
 25 июля — Гофман, Эрнст Теодор Амадей, немецкий писатель-романтик, композитор (родился в 1776).
 Василе Арон, румынский поэт (родился в 1770).